Missy (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Calvados
Missy (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
Missy-aux-Bois, een gemeente in het Franse departement Aisne
Missy-lès-Pierrepont, een gemeente in het Franse departement Aisne
Missy-sur-Aisne, een gemeente in het Franse departement Aisne

Personen
Missy Elliott, een Amerikaanse rapper
Missy Franklin, een Amerikaanse zwemster
Missy Peregrym, een Canadees actrice